Чемпионат мира по шашкам-64 2005 года прошёл с 16 по 26 декабря в г. Евпатория (Украина). Чемпионат по шашкам-64 проходил по современной русской версии. Соревнование проводилось в два этапа. На предварительном этапе 27 участников по швейцарской системе боролись за 8 путевок. В финале отобранные участники разыграли звание чемпиона мира по круговой системе.

Чемпионом мира стал представитель Беларуси Андрей Валюк, второе место занял Дмитрий Цинман, третье - Муродулло Амриллаев.

Система игры 
Соревнования шли по русской версии шашек 64 с жеребьевкой начальных ходов и позиций по системе микроматчей из 2-х партий. Контроль времени: 45 минут на первые 25 ходов и затем 15 минут до конца партии с накоплением времени.

В случае дележа мест, выходящих в следующий этап, а также первых трех в финале проводятся дополнительные соревнования с контролем 5 минут и затем 3 минуты на партию. Остальные места, в случае равенства очков, определяются по системе коэффициентов. Во втором этапе засчитываются очки, набранные на первом этапе.

Место проведения 

Санаторный комплекс «Фемида». Адрес: Украина, г. Евпатория, ул. Фрунзе, дом 28.

Полуфинал 
Первый этап прошёл с 14 (день приезда) по 22 (день разъезда) декабря 2005 г. по швейцарской системе в 8 туров.

На первом этапе, согласно Положению, допускается: чемпион мира Ю.Аникеев (Украина), чемпион мира по молниеносной игре С.Белошеев (Украина), а также по три представителя от каждой страны и один — от Республики Крым.

Кроме того, допускаются, согласно Положению, экс-чемпионы мира Г.Колесов, Ю.Королев, А.Шварцман, А.Кандауров, М.Амриллаев (Россия), А.Плакхин и А.Валюк (Беларусь), И.Доска (Молдова), Л.Франса (Бразилия), чемпион мира среди ветеранов Ф.Бахтиозин (Германия), чемпион Европы среди ветеранов Ю.Кириллов (Россия), спортсмены, имеющие звания международного гроссмейстера и международного мастера.

Средний рейтинг   - 2272
Главный судья - А. Леман (Международный арбитр). Главный секретарь - Н. Селезнев (Национальный арбитр)

Финал 
Прошёл с 22 по 26 декабря 2005 г. при 8 участниках по круговой системе. Согласно Положению, в финал выходило 8 победителей первого этапа, но не более 3-х от одной страны.

Средний рейтинг - 2312

Главный судья - А. Леман (Международный арбитр). Главный секретарь - Н. Селезнев (Национальный арбитр)

Примечания

Ссылки 

Спортивные соревнования в Евпатории
2005 год в шашках
2005
Декабрь 2005 года
Спорт на Украине в 2005 году
Чемпионаты мира на Украине
Соревнования по шашкам на Украине